

Muzyka 
 Civil War – utwór zespołu Guns N’ Roses
 Civil War – minialbum zespołu Guns N’ Roses 
 Civil War – utwór zespołu Civil War
 Civil War – minialbum zespołu Civil War
 Civil War – szwedzka supergrupa muzyczna

Zobacz też 
 Wojna domowa (ujednoznacznienie)
 Angielska wojna domowa (ang. English Civil War) 1642–1651
 Wojna secesyjna (ang. American Civil War) 1861–1865
 Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów (Captain America: Civil War) – amerykański film o superbohaterze z 2016 roku